Кра́сный Профинте́рн — международная организация профсоюзов, существовавшая в 1921—1937 годах. В честь него были названы:

 Красный Профинтерн — посёлок городского типа и одноимённое сельское поселение, расположенные в Некрасовском районе Ярославской области.
 Красный Профинтерн (в 1923—1924 — «Профинтерн») — название Брянского машиностроительного завода с 1924 по 1944 год.
 Красный Профинтерн — остановочный пункт Московской железной дороги в Брянске.
 Красный Профинтерн — бывший посёлок городского типа в Донецкой области Украины, ныне — микрорайон города Енакиево.
 Красный Профинтерн — название улицы в городе Бор, Нижегородской области.
 Красный профинтерн — название угольной шахты в г. Енакиево Донецкой области.
 Красный профинтерн — одна из футбольных команд завода «Червона зирка» в Кропивницком (Украина).
 Красный профинтерн — бывший лесопильный завод в городе Юрьевец, Ивановской области (попавший под затопление).

См. также 
 Профинтерн